Остенде — місто в Бельгії, в провінції Західна Фландрія.
 Остенде (футбольний клуб) — бельгійський футбольний клуб із однойменного міста, заснований у 1981 році.
 Остенде (футбольний клуб, 1911) — бельгійський футбольний клуб із однойменного міста, заснований у 1911 році.
 Остенде (баскетбольний клуб) — бельгійський баскетбольний клуб із однойменного міста.
 Остенде 1905 — 1-й міжнародний шаховий турнір.
 Остенде 1906 — 2-й міжнародний шаховий турнір.
 Дача Кривицького «Остенде» — пам'ятка архітектури в Криму.

Див. також 
 Остендська компанія
 Остенде-Брюгге (аеропорт)

Багатозначні терміни